

Musica
 Toms – tamburi di forma cilindrica chiusi alle estremità da due membrane tese

Onomastica
 Toms – variante del nome proprio di persona Tommaso

Persone
 David Toms – golfista statunitense
 Edward Toms – velocista britannico
 Frederick Toms – canottiere canadese
 Josef Toms – cestista cecoslovacco